Bannock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bannock Mountain (Alaska)
 Bannock Mountain (Maine)
 Bannock Mountain (Washington)